De Speelplaats is een theater en cultuurpodium in Tegelen, een stadsdeel van de Nederlandse gemeente Venlo

Het cultuurpodium is gestart als initiatief van enkele inwoners in Tegelen. De stichting, die het podium beheert, stelt zich ten doel om diverse disciplines zoals muziek, theater en, in bredere zin, cultuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Hierbij gaat het voornamelijk om kleinschalige projecten.

Vaste locatie van De Speelplaats is een oude fabriekshal, die is omgebouwd tot het podium Gina Da. Het wordt voornamelijk gebruikt voor concerten. Hierbij worden alle mogelijke genres gepromoot, van fado, americana en folk tot jazz en licht klassiek. Ook worden projecten op verschillende locaties, onder andere in de buitenlucht, door de organisatie verzorgd.
Daarnaast komen ook kleinkunst, cabaret en voordrachten van schrijvers aan bod.

Externe link 
 officiële website

Theaterzaal in Venlo
Theatercultuur in Venlo